Тре́вор Форд (; , Суонси, Уэльс — , там же) — валлийский футболист, нападающий. Игрок национальной сборной Уэльса.

Карьера 
Первым профессиональным клубом Тревора Форда стал валлийский клуб «Суонси Таун» из его родного города. В 1947 году перешёл а английский клуб «Астон Вилла», за который провёл 120 матчей и забил 60 мячей, становясь 3 раза лучшим бомбардиром клуба. В 1950 году за 30000 фунтов был продан в «Сандерленд». На тот момент это был трансферный рекорд. В 1953 перешёл в «Кардифф Сити» за 29500 фунтов. Затем 3 сезона отыграл в нидерландском ПСВ. Сыграл 38 матчей и забил 23 мяча за сборную Уэльса. В 1998 году включён в список «100 легенд футбольной лиги». Один из семи игроков «Астон Виллы» вошедших в этот список.

Смерть 
Умер 29 мая 2003 года от пневмонии.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Ньюпорт Каунти»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Умершие от пневмонии